Malezja wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1956 roku na igrzyskach w Melbourne jak Federacja Malajska (MAS). Pod tą nazwą wystartowała również cztery lata później, w 1960 roku na igrzyskach w Rzymie. Pod nazwą Malezja reprezentanci startują od 1964 roku i od tamtej pory wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Moskwie w 1980 roku. Najwięcej medali (5) Malezja zdobyła na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 
 

!